Adkins Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adkins Branch (Morgans Creek) im Lawrence County, Bundesstaat Kentucky
 Adkins Branch (Levisa Fork) im Pike County, Bundesstaat Kentucky
 Adkins Branch (Ivy Creek) im Bundesstaat North Carolina
 Adkins Branch (New River) im Campbell County, Bundesstaat Tennessee
 Adkins Branch (Cove Creek) im Campbell County, Bundesstaat Tennessee
 Adkins Branch (Salmon Branch) im Houston County, Bundesstaat Tennessee
 Adkins Branch (Meadow Creek) im Putnam County, Bundesstaat Tennessee
 Adkins Branch (Buffalo Creek) im Clay County, Bundesstaat West Virginia
 Adkins Branch (Dunloup Creek) im Fayette County, Bundesstaat West Virginia
 Adkins Branch (Wolf Creek) im Fayette County, Bundesstaat West Virginia
 Adkins Branch (Tug Fork) im McDowell County, Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Adkin Branch